Mark Wood kan avse:

Mark Wood (skådespelare) – en amerikansk skådespelare i pornografisk film
Mark Wood (violinist) – en elviolinist och är också ägare av företaget Wood Violins